Pfarrkirche Lech am Arlberg steht für:

 Alte Pfarrkirche Lech am Arlberg
 Neue Pfarrkirche Lech am Arlberg